Ein Russenbrunnen erinnert an ein historisches Ereignis und steht für folgende Brunnen:

 Brunnen in der Stadt Dornbirn, siehe Russenbrunnen (Dornbirn);
 Brunnen in Langnau am Albis (politische Gemeinde im Bezirk Horgen des Kantons Zürich in der Schweiz);
 Brunnen in Krahnberg (431 hoher Berg im Nordwesten Gothas in Thüringen).